Карааспа́н () — село у складі Ордабасинського району  Туркестанської області Казахстану. Адміністративний центр Карааспанського сільського округу.

До 1999 року село називалось Обручевка.

Населення — 3602 особи (2009; 3221 в 1999).

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Ордабасинського району
Села Туркестанської області